Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 1979 (; известен также под названием «Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин по приглашениям», ) прошёл в городе Перт (Шотландия) с 17 по 23 марта 1979 года. Турнир прошёл в 1-й раз.

Участниками турнира стали девять европейских женских сборных, которые принимали участие в чемпионате Европы 1978 года, а также присоединившиеся к ним сборные Канады и США.

Чемпионом мира стала (в 1-й раз в своей истории) сборная Швейцарии, победив в финале сборную Швеции со счётом 13:5. Третье место заняли сборная Канады и сборная Шотландии (матч за 3-е место не проводился).

Проведение этого турнира под названием «Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин» не было заранее санкционировано Всемирной федерацией кёрлинга, и турнир был признан ВКФ официально первым чемпионатом мира среди женщин лишь позднее.

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале.

Групповой этап 

 Проходят напрямую в полуфиналы плей-офф.
 Проходят в тай-брейки за выход в полуфинал плей-офф.

Тай-брейки 
Поскольку на групповом этапе сборные Швейцарии, Шотландии, Франции и США набрали одинаковое количество побед, то между ними (для определения обладателей 3-го и 4-го места, выходящих в полуфинал плей-офф) были проведены дополнительные матчи.

В результате в полуфиналы плей-офф вышли сборные Шотландии и Швейцарии.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1979

Международные соревнования по кёрлингу в Шотландии
Спорт в Шотландии в 1979 году
Март 1979 года
Международные спортивные соревнования в Перте (Шотландия)
Чемпионаты мира в Шотландии